Генна́дий Ники́тин:
 Никитин, Геннадий Андреевич (1906—1960) — член-корреспондент Академии артиллерийских наук, доктор технических наук. 
 Никитин, Геннадий Павлович (1939—2017) — российский генерал-полковник.
 Никитин, Геннадий Петрович (1925—2008) — полный кавалер ордена Славы.